Love's Young Scream – cortometraggio del 1919 diretto da Fred Jefferson
Love's Young Scream – cortometraggio del 1928 diretto da William H. Watson